Morphium steht für:

 eine pflanzliche Droge, siehe Morphin
Filmtitel:
 Morphium (1919), deutscher Film von Bruno Ziener
 Morphium (1946), dänischer Film (Brevet fra afdøde)
 Morphium (2003), britischer Fernsehfilm
Literarische Titel:
 Morphium (Roman), Kriminalroman von Agatha Christie
 Morphium (Bulgakow), Erzählung von Michail Bulgakow (1927)

Siehe auch:

 Morphin
 Morphine
 Morphine (Lied), Lied von Michael Jackson